Guardian ():

 Blind Guardian — немецкая метал-группа, образованная в 1984 году.
 CL-327 Guardian — многоцелевой беспилотный вертолёт.
 Grumman AF Guardian — американская палубная противолодочная система.
 Guardian Direct Cup — название мужского профессионального теннисного турнира Milan Indoor в 1998—1999 годах.
 Guardian Media Group — английская компания, владеющая газетами «The Guardian», «The Observer», журналом «The Guardian Weekly».
 Moribito: Guardian of the Spirit — первый из десяти приключенческих фэнтези-романов Нахоко Уэхаси.
 Sexy Guardian — сёдзё-манга о девушке и её телохранителе
 The Guardian — ежедневная английская газета.
 The Guardian Weekly — еженедельный английский журнал.
 The Guardian Legend — видеоигра для игровой консоли Nintendo Entertainment System.
 The Guardian — фильм с Кевином Костнером и Эштоном Кутчером.